Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juni 2022 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 juni 2022.

Vrouwen 06